Никитиха — топоним в России:

Населённые пункты
 Никитиха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Никитиха — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Никитиха — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Никитиха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

Реки
Никитиха — приток Чернового Уропа в Кемеровской области.
Никитиха (приток Юга)
Никитиха (река, впадает в Анадырский лиман)